Райманово — название населённых пунктов в России:

 Райманово — посёлок в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Райманово — село в Туймазинском районе Башкортостана.
 Райманово — деревня в Саракташском районе Оренбургской области.